Помыка́лов — русская фамилия. Известные носители:

А 
 Помыкалов, Анатолий Сергеевич — советский легкоатлет-паралимпиец.

В 
 Помыкалов, Владимир Владимирович — директор Института «РОБИС», кандидат философских наук.

И 
 Помыкалов, Ильдар Валерьевич — российский легкоатлет-паралимпиец.